Panin je příjmení více osob:

 Nikolaj Panin (1872–1956) – ruský krasobruslař
 Igor Viktorovič Panin (* 1972) – ruský básník, literární kritik a novinář